

Patronyme 

 Michel Journiac (1935-1995), artiste plasticien français.

Toponyme 

 Journiac, commune française située dans le département de la Dordogne et la région Nouvelle-Aquitaine.